James Ennis ist der Name folgender Personen:

* James Ennis (Cricketspieler) (1900–1976), irischer Cricketspieler 
 James Ennis (Basketballspieler) (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler